Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar TotalFinaElf Open) van 2001 vond plaats van 12 tot en met 18 februari 2001 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Française Sandrine Testud bereikte in beide disciplines de finale – zij verloor die in het enkelspel, maar zegevierde in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Française Sandrine Testud in twee sets. Het was Hingis' 37e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kristie Boogert bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Tsjechische Adriana Gerši. Haar landgenote Miriam Oremans verloor meteen haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Rita Grande, verloor al in de eerste ronde van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Sandrine Testud en Roberta Vinci won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Nederlandse koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Française Testud had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Italiaanse Vinci geen.

De derde Nederlandse, Caroline Vis, speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door Boogert en Oremans.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2001
Doha